Кесерван () — один из 25 районов Ливана, входит в состав провинции Горный Ливан.
Административный центр района — город Джуния.

География 
Район расположен в западной части Ливана и занимает площадь 342 км². На севере граничит с районом Джебейль, на юге — с районом Матн, на востоке — с районом Баальбек, на западе омывается водами Средиземного моря.

Муниципалитеты 
Административно район разделён на 48 муниципалитетов.

Примечания 

Районы Ливана